Католицька церква
 Латинська церква
 Східні католицькі церкви
 Українська греко-католицька церква
 Сиро-малабарська церква
 Маронітська церква
 Мелькітська греко-католицька церква
 Румунська греко-католицька церква
 Русинська греко-католицька церква
 Вірменська католицька церква
 Мукачівська греко-католицька єпархія
 Халдейська католицька церква
 Сиро-маланкарська католицька церква
 Угорська греко-католицька церква
 Словацька греко-католицька церква
 Етіопська католицька церква
 Коптська католицька церква
 Сирійська католицька церква
 Італо-албанська католицька церква
 Хорватська греко-католицька церква
 Македонська греко-католицька церква
 Болгарська католицька церква
 Білоруська греко-католицька церква
 Албанська греко-католицька церква
 Греко-візантійська католицька церква
 Російська греко-католицька церква
 Католичність
 Старокатолицтво
 Незалежний католицизм